Slapy est un toponyme qui peut désigner :

Slapy, une commune du district de Prague-Ouest, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Slapy, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie